Koluszki (plaats), plaats in Polen
 Koluszki (gemeente), gemeente in Polen